Saint Ferréol ou saint Ferjus désigne plusieurs saints catholiques ou orthodoxes :

 Ferréol de Besançon († 212), martyr avec Ferjeux, évangélisateurs de la Franche-Comté ; fêtés le 16 juin ;
 Ferréol de Vienne († 304), ou Forget ou Ferreolus, tribun militaire, martyr à Vienne en Dauphiné sous Dioclétien et Maximien ; fêté le 18 septembre ;
 Ferréol d'Uzès († 581), évêque d'Uzès ; fêté le 4 janvier ;
 Ferréol de Limoges († 590/597), évêque de Limoges vers 575 ; fêté le 18 septembre ;
Ferréol ou Ferjus de Grenoble († vers 659 ou 660), quatorzième évêque de Grenoble (v. 654 à v. 659/660) ; fêté le 16 janvier ou le 12 janvier.

Références 

Ferreol